Subspecies steht für:

 Unterart, die taxonomische Rangstufe direkt unterhalb der Art

Filme: 
 Originaltitel von Diener des Bösen, US-amerikanischer Horrorfilm (1991) 
 Bloodstone: Subspecies II, US-amerikanischer Horrorfilm (1993)
 Subspecies III – Bloodlust, US-amerikanischer Horrorfilm (1994)
 Subspecies IV – Im Blutrausch, US-amerikanischer Horrorfilm (1998)